Осип Щербатов:
 Щербатов, Осип Иванович (ум. 1667) — русский военный и государственный деятель.
 Щербатов, Осип Михайлович (умер в 1578) — воевода в Чернигове (1576), наместник в Новгороде-Северском (1578).
 Примечания